Albanisch steht für:

 einer ethnischen Volksgruppe in Albanien, Griechenland, Italien, Kosovo, Mazedonien und Montenegro, Südserbien angehörend, siehe Albaner
 „zu Albanien gehörend“, siehe Albanien
 albanische Sprache, eigenständiger Zweig innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie und Amtssprache in Albanien und Kosovo
 albanische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Albaniens

Siehe auch: